Etowah (Arkansas)
Etowah (Carolina do Norte)
Etowah (Oklahoma)
Etowah (Tennessee)

Desambiguações de topônimos